Miejscowości w Nepalu:
 Tandi (Sindhuli)
 Tandi (Morang)